Loebner ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Gene Loebner (1942–2016), US-amerikanischer Soziologe und Unternehmer
 Vera Loebner (* 1938), deutsche Regisseurin und Filmproduzentin

Siehe auch:
 Löbner